Nino da Geórgia
Nino, o Italianinho
Nino — futebolista que atua no

Outros
El Niño

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos